Бику () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Іпателе.
 Бику () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Жойца.